El acrónimo APU puede hacer referencia a:

 Auxiliary power unit.
 Accelerated processing unit, denominación de la empresa AMD para designar un conjunto de procesador gráfico, controlador y unidad central de procesamiento en un mismo encapsulado.
 Audio processing unit.

Siglas